Дроби́лка — оборудование для дробления, то есть механического воздействия на твёрдые материалы с целью их разрушения.

Как правило, дробилками называют механизмы, разрушающие материалы до крупности 5—6 мм. Разрушение до более мелких размеров называют измельчением и производят в мельницах.

История 

Первые механизмы для механического измельчения твёрдых материалов, представлявшие собой толчейные ставы с водяным приводом относят к XV—XVI векам. Дробилка состояла из армированного металлом деревянного жёлоба, а дробящим органом служили свободно падающие песты с железными наконечниками. Изобретение в XVII веке парового двигателя привело к созданию дробилок, работающих на принципах истирания, раскалывания и других.

Классификация 
В зависимости от крупности дроблённого материала дробилки разделяют на дробилки крупного, среднего и мелкого дробления.

Принцип действия 

В зависимости от назначения и технологических задач применяют конструкции, реализующие разные принципы дробления:
 раздавливание,
 разрывание,
 разрезание или разрыхление,
 ударное воздействие (молотки, билы, отбойные плиты),
 ударное воздействие («свободный удар», удар «камень о камень»).

Большинство применяемых в промышленности дробилок работает по принципу раздавливания кусков руды между двумя стальными сближающимися поверхностями.

Конструктивное исполнение 
По принципу действия и конструктивному исполнению дробилки делятся на:
 Щёковые
 Конусные
 Молотковые
 Роторные
 Валковые

Далее указанные виды дробилок могут подразделяться на типы в зависимости от конструктивных особенностей. Например, щёковые — на дробилки с простым и сложным движением щеки, конусные — с консольным и подвесным валом, валковые — на одно-, двух-, трёх- и четырёхвалковые, роторные — на одно-, двухроторные.

Существуют также комбинированные дробилки, включающие рабочие органы двух видов, объединённые в одном корпусе.

Выбор конкретного типа дробилки определяется технологическими задачами. Как правило, щёковые и конусные дробилки применяют для дробления прочных и средней прочности абразивных материалов, валковые — для материалов средней прочности, ударные — для мягких и средней прочности малоабразивных материалов.

Способ установки 
По способу установки и возможности передвижения различают дробилки:
 стационарные
 мобильные на колёсном шасси
 мобильные на гусеничном шасси

Некоторые стационарные дробилки имеют возможность относительно легко перемещаться в срок около 2—4-х недель.

Примечания

Литература 
 Дорожно-строительные машины. Мигляченко В. П., Сергеев П. Г., М.: «Лесная промышленность», 1978. 288 с.
 Добронравов С. С., Сергеев С. П. Строительные машины. Учебное пособие для вузов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. школа, 1981. — 320 с.
 
 

 
Машины и оборудование для измельчения материалов